Marty steht für:
 Marty (Oklahoma)
 Marty (South Dakota), im Charles Mix County
 Marty-Nunatakker, Nunatakker in der Britannia Range, Antarktika
 Marty (Fernsehfilm), US-amerikanischer Fernsehfilm (1953)
 Marty (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1955)
 Marty (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus den Jahren 1968–1969

Marty ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Marty (1865–1942), französischer Organist, Komponist und Musikdozent

 André Édouard Marty (1882–1874), französischer Grafiker und Illustrator
 Andreas Marty (* 1965), Schweizer Politiker
 Andrée Marty-Capgras (1898–1963), französische Journalistin
 Anton Marty (1847–1914), Schweizer Philosoph
 Céline Marty (* 1976), französische Fußballspielerin
 Charles Marty-Laveaux (1823–1899), französischer Romanist und Herausgeber
 Christian Marty (1946–2000), französischer Pilot und Surfer
 David Marty (* 1982), französischer Rugby-Union-Spieler
 Dick Marty (* 1945), Schweizer Politiker (FDP)
 Dominik Marty (1937–2005), Schweizer Volksmusiker
 François Marty (1904–1994), französischer Erzbischof und Kardinal
 Franz Marty (* 1947), Schweizer Politiker (CVP)
 Frédéric Marty (1911–1940), französischer Mathematiker
 Georges Marty (1860–1908), französischer Komponist und Dirigent
 Jean Marty (1925–2015), französischer Karambolagespieler und Autor
 Jeanette Marty (* 1975), Schweizer Eishockeynationalspielerin
 Julia Marty (* 1988), Schweizer Eishockeynationalspielerin
 Krystyna Marty (* 1966), Schweizer Diplomatin
 Martin Marty (1834–1896), schweizererisch-amerikanischer Benediktinerabt und Missionsbischof
 Martin E. Marty (* 1928), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 Nicolás Marty Decker (* 2005), chilenisch-deutscher Basketballspieler
 Niki Marty (* 1973), Schweizer Sportschütze
 Pierre Marty (1918–1993), französischer Arzt und Psychoanalytiker 

 Rudolf Marty (* 1949), Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker
 Silvia Marty (* 1980), spanische Schauspielerin
 Stefanie Marty (* 1988), Schweizer Eishockeynationalspielerin
 Syra Marty (1921–2011), schweizerisch-US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Marti